Куденково —  деревня в Псковской области, Болгатовская волость Опочецкого района
 Куденково —  деревня в Псковской области, Звонская волость Опочецкого района